Le front commun peut désigner :

 Le front commun syndical, une pratique qui consiste à ce que les principaux syndicats d'un secteur s'unissent dans des actions menées de concert ;
 le Front commun intersyndical de 1972, nom donné à l'entente entre les principales centrales syndicales du Québec dans les années 1970 pour négocier avec le gouvernement du Québec ;
le Front commun syndical de 2015, nom donné à l'ensemble des moyens de pression combinés et à la mobilisation des centrales syndicales québécoises pour le renouvellement des conventions collectives 2010-2015 des employées secteurs public et parapublic du Québec.